Mike Shannon (ur. 1939) – amerykański futbolista i komentator sportowy
 Michael Shannon (1953-2009) – amerykański lekarz pediatra i toksykolog
 Michael Shannon (ur. 1974) – amerykański aktor i muzyk